Сан Мигел де лас Месас има више значења:

 Сан Мигел де лас Месас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Мигел де лас Месас (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику